

Cinema 
 Blue Dolphin - L'avventura continua – film del 1990 diretto da Giorgio Moser
 A spasso nel tempo - L'avventura continua – film del 1997 diretto da Carlo Vanzina
 Belle & Sebastien - L'avventura continua – film del 2015 diretto da Christian Duguay

Altro 
 Tartarughe Ninja: l'avventura continua – serie televisiva del 1997
 LEGO Indiana Jones 2: L'avventura continua – videogioco del 2009